Pupin bezeichnet:

 Mihajlo Idvorski Pupin (1854–1935), US-amerikanischer Physiker und Schriftsteller
 Pupin (Mondkrater), benannt nach Mihajlo Pupin
 (57868) Pupin, Asteroid des Hauptgürtels